Натуральне число 166
 166 рік до нашої ери
 166 рік нашої ери